Human puede referirse a; 

 Human, álbum de la banda de pop rock estadounidense OneRepublic (2021).
 Human, canción del álbum Day & Age de la banda estadounidense The Killers (2008).
 Human, canción del álbum Head or Heart de la cantante estadounidense Christina Perri (2013).
 Human, sexto álbum de la banda canadiense Three Days Grace (2015).
 Human, documental dirigido por Yann Arthus-Bertrand (2015).
 Human, Cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense Death (1991).